Гладкогубые удавы () — род змей из семейства ложноногих, обитающий в Центральной и Южной Америках.

Описание 
Общая длина представителей этого рода доходит до 2 м. Голова массивная, расширенная в затылочной области. Характерным отличием этого рода по сравнению с другими южноамериканскими удавами является наличие крупных, правильной формы щитков на верхней стороне головы между и перед глазами, в то время как у других голова покрыта мелкими чешуйками. Щитки верхней губы крупные, но без ямок органов термолокации, характерных для большинства удавовых. За это гладкогубые удавы и получили своё название. Чешуя на спинной стороне туловища наделена характерным радужным отливом. Окраска очень разнообразна — от неяркой однотонно-коричневой до оранжево-красной с пятнистым рисунком.

Образ жизни 
Предпочитают дождевые леса, каменистые местности, горные редколесья. Все виды ведут древесный образ жизни. Активны ночью. Питаются птицами и млекопитающими. Среди последних нередко жертвами становятся летучие мыши.

Продолжительность жизни от 8 до 30 лет.

Размножение 
Это яйцекладущие и яйцеживородящие змеи.

Распространение 
Обитают в Южной и Центральной Америке, на островах Карибского бассейна. Многие виды распространены очень локально, на одном или нескольких островах.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 5 видов:

Примечания

Литература 
 Jay Mathers Savage: The Amphibians and Reptiles of Costa Rica. A Herpetofauna Between Two Continents, Between Two Seas. University of Chicago Press, Chicago 2002, ISBN 0-226-73537-0.
 Anne Hildyard (Hrsg.): Abu–Bir. Marshall Cavendish, New York 2001, ISBN 0-7614-7195-2 (Endangered Wildlife and Plants of the World. Band 2).

Ложноногие
Пресмыкающиеся Южной Америки